El LXXXV Campeonato de España de Ciclismo en Ruta se disputó en Mondragón (Guipúzcoa) el 21 de junio de 1986 sobre 212 kilómetros de recorrido. Pese a que había 119 pre-inscritos, solamente participaron 110 corredores de los que 100 terminaron el recorrido.

Tras cinco horas de carrera, Alfonso Gutiérrez se impuso al ganar el sprint final frente a Ricardo Martínez, plata, y a Manuel Jorge Domínguez, bronce; consiguiendo así su primer maillot rojigualda.

Clasificación

Véase también 
 Campeonato de España de Ciclismo en Ruta

Enlaces externos 
 

Campeonato de España de Ciclismo en Ruta
Ciclismo en España en 1986
Deporte en Guipúzcoa